Мы — семья (), ранее Партия граждан Словакии — правопопулистская политическая партия в Словакии, возглавляемая Борисом Колларом.

Примечания 

 
Политические партии Словакии